Un certain nombre sont issues d'une même famille réunionnaise :
 Constant Azéma (1828-1867), photographe réunionnais, spécialisé dans la photographie d'œuvres d'art, descendant de Jean-Baptiste Azéma ;
 Étienne Azéma (1778-1851), dramaturge, fabuliste et poète de La Réunion, petit-fils de Jean-Baptiste et père de Georges et Mazaé ;
 Georges Azéma (1821-1864), historien réunionnais, fils d'Étienne, frère de Mazaé et père d'Henri ;
 Henri Azéma (1861-1932), médecin réunionnais, fils de Georges et père de Jean-Henri ;
 Jean-Baptiste Azéma (v. 1697-1745), administrateur colonial à La Réunion, aïeul des Azéma réunionnais ;
 Jean-Henri Azéma (1913-2000), dit Jean Azéma, collaborateur puis poète, fils d'Henri et père de Jean-Pierre ;
 Jean-Pierre Azéma (1937), historien français, fils de Jean-Henri ;
 Mazaé Azéma (1823-1886), médecin et homme politique réunionnais, fils d'Étienne et frère de Georges.

D'autres n'ont pas de lien établi avec cette famille :
 Agénor Azéma de Montgravier (1805-1863), militaire et archéologue français ;
 Anne Azéma, chanteuse française de musique ancienne ;
 Candide Azéma (1785-1852), maire de Saint-Denis (La Réunion) de 1849 à 1852 ;
 Claude Azéma (1943-2021), évêque auxiliaire de Montpellier ;
 Claude Azéma, (1946), président de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (FIPJP) et de la Confédération mondiale des sports de boules ;
 David  Azéma (1960), président de L'Agence des participations de l'État (APE) ;
 Ernest Azéma (1871-1917), peintre et sculpteur, élève de Gustave Moreau ;
 Franck Azéma (1971), joueur et entraineur français de rugby à XV ;
 Jean Azéma (1953), directeur général de Groupama ;
 Jules Azéma (1869-1936), maire de Saint-Nazaire-d'Aude, président de la Société d'études scientifiques de l'Aude ;
 Léon Azéma (1888 - 1978), architecte français ;
 Louis Azéma (1876-1963), peintre et chanteur lyrique français ;
 Lucie Azéma (1980-), voyageuse au long cours féministe ;
 Marc Azéma (1967), préhistorien, archéologue et réalisateur de cinéma, spécialisé dans l'étude de l'art préhistorique ;
 Michel Azéma (1752-1827), membre de la Convention nationale ;
 Pierre Azéma (1891-1967), écrivain, poète et dramaturge de langue occitane ;
 Sabine Azéma (1949), actrice et réalisatrice française.

Patronyme français